Ceratocoris är ett släkte av insekter. Ceratocoris ingår i familjen Plataspidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Ceratocoris